Казонес де Ерера има више значења:

 Општина Казонес де Ерера (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Казонес де Ерера (Казонес де Ерера, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику